Daubert ist der Familienname folgender Personen:
 Elsa Daubert (1894–1972), deutsche Malerin
 Johannes Daubert (1877–1947), deutscher Philosoph
 Philipp Wilhelm Daubert (1799–1875), deutscher Konservenfabrikant

Siehe auch:
 Daubert-Standard, ein Kriterienkatalog in der US-amerikanischen Rechtsprechung
 Franz Michael d’Aubert (1795–1868), deutscher Bürgermeister und Landespolitiker
 Taubert
 Dauber